Emily Sullivan é uma personagem da série de televisão Jericho.

Emily é professora, colega de Heather. Ex-namorada de Jake, a quem ainda ama, mas não perdoa pela morte do irmão Chris, depois de um assalto mal-sucedido realizado sob ordens de seu pai, Jonah. 

Após Jake ir embora de Jericho, Emily noivou com Roger, um bancário da cidade grande, com quem iria casar-se três meses após os ataques. Mas Roger estava em Nova York e não se tem notícias dele desde então. Prestativa, Em ajudou na doença do prefeito e agora passa pela crise de falta de noticias de Roger misturada com a volta de Jake e a incerteza de se faria bem em ter se casado.

Jericho

Interpretado por: Ashley Scott